Dies ist eine Liste der Städte in der Republik Irland.

Die mit Abstand größte Agglomeration in der Republik Irland ist Dublin mit einer Einwohnerzahl von 1.270.603 (Stand 2011). Damit konzentriert sich über ein Viertel der Bevölkerung des Landes (4,58 Mill.; 2011) in der Hauptstadtregion.

In der folgenden Tabelle sind die Städte mit mehr als 10.000 Einwohnern, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 28. April 2002, vom 23. April 2006, vom 10. April 2011 und vom 24. April 2016 sowie das County, zu dem die Stadt gehört, aufgeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die Stadt oder Gemeinde in ihren politischen Grenzen, ohne politisch selbständige Vororte.

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 Central Statistics Office Ireland
 CSO Census 2011 Preliminary Report (Vorläufige Zahlen!)
 cso.ie/Preliminary Results Das System erlaubt keinen direkten Zugriff auf die Daten. Per Hand müssen für bspw. Cabinteely 2006/2011 folgende Optionen ausgewählt werden: Stat. Indicator: 2006/2011 - Elect.Division: Dún Laoghaire-Rathdown / 018-021 Cabinteely. (Die Zahlen für 2011 sind vorläufig.)
 CSO Census 2006 Preliminary Report
 City Population – Historische Einwohnerzahlen der Städte in der Republik Irland

!Stadte
Irland